Evicted – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 Evicted – film del 2000 diretto da Michael Tierney
 Evicted – cortometraggio del 2011